Glupen kan syfta flera platser:
 Glupen, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun, Sverige,  (34,3 ha)
 Glupen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, Sverige,  (15 ha)
 Glupen, Nagu – en ö i kommundelen Nagu i Pargas stad, Finland,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn